Балсас може да се отнася за:

 Балсас, река в Мексико
 Балсас, село в Перу
 Балсас, кантон в Еквадор
 Балсас, град – община в щата Мараняо, Бразилия